Замбрано има више значења:

 Замбрано (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Замбрано (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Замбрано (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику